kometa – ciało niebieskie
 Kometa – fikcyjna postać komiksu
 kometa – odmiana złotej rybki
 Komety – polska grupa muzyczna